Арсењев може да се односи на:
 Владимир Арсењев, руски путник, географ и писац
 Арсењев (град), град у Русији